



Toponymes

Palmeira, municipalité du Paraná
Palmeira, municipalité située dans l'État de Santa Catarina
Palmeira dos Índios, municipalité située dans l'État d'Alagoas
Palmeira do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí
Palmeira das Missões, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul
Palmeira d'Oeste, municipalité située dans l'État de São Paulo
Nova Palmeira, municipalité de l'État de la Paraïba

Voir aussi

Palmeiras

Palmeira, village situé sur l'île et municipalité de Sal

Palmeira, localité située dans le district de Manhiça et la province de Maputo

Palmeira, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord
Palmeira, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord